

Persone 
Angelica Garnett – scrittrice e pittrice britannica, moglie di David
Bill Garnett – ex cestista statunitense
Carlos Garnett – sassofonista panamense
David Garnett – scrittore ed editore britannico
Edward Garnett – scrittore e critico letterario britannico
Eleonora Garnett – stilista italiana
Joshua Garnett – giocatore di football americano statunitense
Kevin Garnett – cestista statunitense
Marlon Garnett – cestista statunitense
Tay Garnett – regista e sceneggiatore statunitense.

Altro
Garnett – località del Kansas, Stati Uniti d'America